Spojení písmen L a C může mít různé významy:

LC 
 LC – kód ISO 3166-2 pro Svatou Lucii
 SPZ okresu Lučenec
 LC obvod
 málo dotčený taxon
 smrtná koncentrace (Lethal Concentration)

.lc 
 .lc – internetová doména nejvyššího řádu pro Svatou Lucii

Externí odkazy